Ферми може да се отнася за:

 Енрико Ферми – италиански физик
 фермѝ – другото име на мерната единица фемтометър
 Парадокс на Ферми – парадокс, подлагащ на съмнение възможността да се открият извънземни цивилизации
 Статистика на Ферми-Дирак – квантова статистика
 Фермиони – елементарните частици, от които са съставени веществата
 Фермилаб – американска лаборатория с ускорител на елементарни частици
 Гама-лъчев космически телескоп Ферми – космически телескоп за изучаване на космоса с помощта на гама-лъчи

Вижте също 
 Ферма (пояснение)
 Ферма